Rockton ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Rockton (Illinois)
 Rockton (New York)
 Rockton (Pennsylvania)
 Rockton (South Carolina)
 Rockton (West Virginia)
 Rockton (Wisconsin), im Vernon County

 Rockton Township (Winnebago County, Illinois)

Siehe auch:
 Rocktown